Sitio de Tiro puede referirse a:

Edad Antigua

 Sitio de Tiro (732 a. C.) por Tiglatpileser III.
 Sitio de Tiro (727-722 a. C.) por Salmanasar V.
 Sitio de Tiro (701 a. C.) por Senaquerib.
 Sitio de Tiro (671-667 a. C.) por Asarhaddón.
 Sitio de Tiro (663 a. C.) por Asurbanipal.
 Sitio de Tiro (585-572 a. C.) por Nabucodonosor II (a partir de entonces, Cartago sustituye a Tiro como metrópoli de las colonias fenicias del Mediterráneo Occidental).
 Sitio de Tiro (332 a. C.) por Alejandro Magno.
 Sitio de Tiro (314-313 a. C.) por Antígono I Monoftalmos.

Edad Media
 Sitio de Tiro (996-998) por los fatimíes
 Sitio de Tiro (1111-1112) por Balduino I de Jerusalén.
 Sitio de Tiro (1124) por Balduino II de Jerusalén, durante la cruzada veneciana.
 Sitio de Tiro (1187) por Saladino.
 Sitio de Tiro (1291) por Chalil o Khalil (Al-Ashraf Khalil).